Voltziales é uma ordem extinta de árvores que são consideradam ancestrais das coníferas modernas. O fóssil mais comum da ordem é a Walchia, conhecida pela forma das folhas e  é comumente chamada de Walchian.

Características
Voltziales é um grupo bastante heterogêneo. No passado eram divididos em dois grupos de coníferas. Os primeiros grupo se caracterizava por ramificação ortotrópico, folhas largas. O segundo com ramos plagiotrópicos.

Sistemática

Famílias

As relações entre as famílias individuais das duas ordens foram reconstruídas por Farjon da seguinte forma:

Pinopsida
Plantas extintas